Джиср-эш-Шугур () — город в провинции Идлиб (Сирия), примерно в 20 км от сирийско-турецкой границы. Административный центр района Джиср-эш-Шугур. Расположен на высоте 170 м над уровнем моря на берегу реки Оронт. Население на 2010 год составляло более 44 тыс. (в основном мусульмане-сунниты).

История 
В 1980 году в городе вспыхнуло антиправительственное восстание, инспирированное организацией «Братья-мусульмане», которое было жестоко подавлено армией.

В июне 2011 года военная операция в Джиср-эш-Шугуре стала одним из первых кровопролитных эпизодов гражданской войны в Сирии. Этой операции предшествовали массовые беспорядки, в ходе которых, по утверждению государственных СМИ, в городе и его окрестностях от рук восставших погибло 120 сирийских полицейских, после чего войска взяли город штурмом и провели зачистку.

В ходе дальнейших событий гражданской войны Джиср-эш-Шугур, как и основная часть провинции Идлиб, перешла под контроль вооружённых оппозиционных и террористических группировок.

К июлю 2017 года город находился под совместным контролем Тахрир аш-Шам и Исламской партии Туркестана. Сирийские и российские бомбардировки города возобновились в сентябре 2017 года.

Примечания 

Города мухафазы Идлиб